Ревятичи — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Ревятичи — агрогородок в Берёзовском районе Брестской области.
 Ревятичи — деревня в Толочинском районе Витебской области.
 Ревятичи — деревня в Новогрудском районе Гродненской области.
 Ревятичи — деревня в Щучинском районе Гродненской области.